ECU – kod Ekwadoru w standardzie ISO 3166-1
 écu – moneta francuska
 European Currency Unit (skrót: ECU) – jednostka rozliczeniowa w Europejskim Systemie Monetarnym
 Euroazjatycka Unia Celna (skrót: ECU) – unia celna Białorusi, Kazachstanu i Rosji
 European Chess Union (skrót: ECU) – Europejska Unia Szachowa
 Uniwersytet Edith Cowan (skrót: ECU) – australijska szkoła wyższa
 Engine Control Unit (skrót: ECU) – sterownik silnika

Zobacz też